Любомир Маринов Бъчваров е български актьор.

Биография 
Роден е във Велико Търново на 29 септември 1941 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1967 г. със специалност актьорско майсторство. Работи в Драматичен театър „Крум Кюлявков“ в Кюстендил (1967-1969), Драматичен театър „Боян Дановски“ в Перник (1969-1979), Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Член е на САБ (1967). Почетен член на СБЖ.

От 2019 г. играе Стефан „Чефо“ в сериала по Nova All Inclusive.

Театрални роли 
 „Полет над кукувиче гнездо“ (Мак Мърфи)
 „Доходно място“ (Александър Островски)
 „Щастливецът иде“ (Руси Божанов) – Фердинанд

Телевизионен театър 
 „Виновно време“ (1989) (от Марко Семов, реж. Хараламби Младенов)
 „Жребий“ (1989) (Васил Пекунов)
 „Вината“ (1982) (Александър Кургатников)
 „Блокада“ (1980) (Камен Зидаров)
 „Мизантроп“ (Йожен Лабиш) (1978)
 „Двама на люлката“ (Уилям Гибсън) (1978) – адвокатът Джери
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)
 „Тойфеловата кула“ (1974) (Богомил Герасимов)

Филмография

Външни препратки 
 
 Любомир Бъчваров в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени във Велико Търново